Csehország
 Lišov, település a České Budějovice-i járásban
 Szlovákia
 Lišov (magyarul Lissó), település a Besztercebányai kerületben, a Korponai járásban